Диего Александр Гомес Амарилья (; ) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Либертад» и сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Гомес — воспитанник клуба «Либертад». 8 мая 2022 года в матче против столичной «Олимпии» он дебютировал в парагвайской Примере. 31 июля в поединке против «Ресистенсии» Диего забил свой первый гол за «Либертад». В своём дебютном сезоне Гомес помог клубу выиграть чемпионат.

Международная карьера 
1 сентября 2022 года в товарищеском матче против сборной Мексики Гомес дебютировал за сборную Парагвая.

В 2023 году в составе молодёжной сборной Парагвая Гомес принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Уругвая, Эквадора, Бразилии, а также дважды Колумбии.

Достижения 

Клубные

 «Либертад»
 Победитель парагвайской Примеры — Апертура 2022

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Либертад»